

Cinema 
Thou Art the Man – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France
Thou Art the Man – film del 1916 diretto da S. Rankin Drew
Thou Art the Man – film del 1920 diretto da Thomas N. Heffron

Letteratura 
 Sei tu il colpevole (Thou Art the Man) – racconto di Edgar Allan Poe del 1844